Hexaëmeron kan henvise til flere artikler

Hexaëmeron (Anders Sunesen) – et skabelsesdigt på latin fra omkring år 1200 af den danske ærkebiskop Anders Sunesen
Hexaëmeron (Anders Arrebo) – et skabelsesdigt på dansk af præsten Anders Arrebo udgivet 1661
Hexaëmeron (genre) – en genrebetegnelse for en beretning omhandlende skabelsens seks dage på vers eller på prædikenform